Ritte ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Ritte (* 1956), deutsch-französischer Übersetzer, Literaturkritiker, Essayist und Literaturwissenschaftler
 Ludwig Ritte (1884–1936), deutscher Landwirt und Politiker (Landbund)
 Theodor Ritte (1865–1950), deutscher Klavierpädagoge, Komponist und Dirigent
 Wolfgang Ritte (* 1953), deutscher Leichtathlet
Siehe auch:
 Ritt
 Rite